Чоловіча збірна Греції з баскетболу — національна баскетбольна команда Греції, якою керує Федерація баскетболу Греції. Традиційно, Грецію розглядають серед топ-держав світу з баскетболу. Її збірна виборола місце у фіналі Чемпіонату світу з баскетболу 2006 року, після перемоги у півфіналі над збірною США із такими зірками у складі, як Леброн Джеймс, Дуейн Вейд, Кріс Бош, Кріс Пол, Дуайт Говард і Кармело Ентоні. Греція також двічі ставала чемпіоном Європи: в 1987 і 2005 роках. На даний момент чоловіча збірна посідає четверте місце у світовому рейтингу ФІБА.

Поточний склад 

 

|}

| valign="top" |
 Головний тренер

 Тренери

Легенда
(C) - капітан команди
Клуб - поточний клуб
|}

Досягнення 

 FIBA Євробаскет:
  золоті медалі (2): 1987, 2005
  срібні медалі (1): 1989
  бронзові медалі (2): 1949, 2009

 Чемпіонат світу з баскетболу:
  срібні медалі (1): 2006

 Середземноморські ігри:
  золоті медалі (1): 1979
  срібні медалі (4): 1991, 2001, 2005, 2009
  бронзові медалі (3): 1955, 1971, 1987

Статистика виступів

Олімпійські ігри

Чемпіонат світу з баскетболу

Середземноморські ігри

Молодіжний чемонат Європи

FIBA Чемпіонат Європи з баскетболу

FIBA Under-19 чемпіонат світу 

</div>

Пам'ятні перемоги

Посилання 
 Грецька баскетбольна федеація  
 Греція на європейському офіційному сайті FIBA 
 Греція на сайті FIBA.com 
 Греція на сайті Євробаскету 2009

Греція
Баскетбол у Греції

Національні збірні Греції